

Argentyna 
 San Javier – miasto w prowincji Santa Fe
 San Javier – miasto w prowincji Misiones
 San Javier – departament w prowincji Córdoba
 San Javier – departament w prowincji Misiones
 San Javier – departament w prowincji Santa Fe
 San Javier – rzeka w prowincji Santa Fe

 San Javier – rzeka w prowincji Tucumán

Boliwia  
 San Javier – miasto w departamencie Beni
 San Javier – miasto w departamencie Santa Cruz

Chile 
 San Javier – miasto w regionie Maule

Hiszpania 
 San Javier – miasto we wspólnocie autonomicznej Murcja
 Port lotniczy Murcia-San Javier – port lotniczy Murcia-San Javier

Kolumbia 
 San Javier – biblioteka San Javier w Medellín

Meksyk 
 San Javier – miasto w stanie Kalifornia Dolna Południowa

 San Javier – miejsce urodzenia Senatora María Serrano Serrano
 San Javier – miasto w stanie Sonora

Peru 
 San Javier de Alpabamba – dystrykt w prowincji Paucar del Sara Sara

Urugwaj 
 San Javier – miasto w departamencie Río Negro